Karin Dörre ist der Name folgender Personen:

* Karin Dörre (Politikerin) (* 1954), deutsche Journalistin und Politikerin (SED/PDS) 
 Karin Dörre (Malerin) (* 1964), deutsche Malerin